We’re All Somebody from Somewhere — дебютный студийный альбом американского музыканта Стивена Тайлера (вокалиста рок-группы Aerosmith), изданный 15 июля 2016 года на лейбле Dot Records. Диск достиг позиции № 1 в американском кантри хит-параде Top Country Albums.

История 

В США альбом дебютировал на позиции № 1 в кантри хит-параде Top Country Albums и на позиции № 19 в хит-параде Billboard 200, с тиражом 18,000 копий в первую неделю

Альбом получил умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, Entertainment Weekly, The Independent, The Observer, Slant Magazine, USA Today.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Дебютные альбомы 2016 года
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums